W Polsce 

 Kamieńczyce – wieś w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Miechów 
 Kamieńczyce – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Kazimierza Wielka
 Kamieńczyce – gromada